Важица — топоним в России:

 Важица — река в Архангельской области.
 Важица — посёлок в Брянской области, Сачковичское сельское поселение